Localidades
 Delia (Kansas), nos EUA
 Delia (Caltanissetta), na Itália

Outros
 395 Delia, asteroide
 Delia (vestuário)

Desambiguações de topônimos